

Persone

Altro 
 3422 Reid – asteroide del sistema solare
 Reið – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Pagine correlate 
 John Reid